Фого:

Канада 
 Фого (остров) — крупнейший из оффшорных островов канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
  — небольшой город на одноимённом острове в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
  — аэропорт в небольшом одноимённом городе в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
  — группа подводных гор расположенная примерно в 500 км к юго-востоку от острова Ньюфаундленд.

Шотландия 
  — деревня в шотландском графстве Бервик в области Скоттиш-Бордерс.
 Фого (приорат) — приорат общины монахов из Тиронского монашеского ордена в одноимённой деревне шотландского графства Бервик.

См. также 
 Фогу